«Ха́ррогит Та́ун» (полное название — Клуб ассоциации футбола «Харрогит Таун»; , ) — английский профессиональный футбольный клуб из города Харрогит, графство Норт-Йоркшир. Образован в 1914 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Уэтерби Роуд».

В настоящее время выступает в Лиге 2, четвёртом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

История 
Клуб был основан как «АФК Харрогит» в 1914 году. Ранее городские власти пытались собрать футбольную команду с 1907 года, но ничего не получалось. Команда заявилась в Северную Лигу в год основания клуба и должна была играть свои домашние матчи на стадионе «Каунти Граунд». Но из-за начала Первой мировой войны игры были отложены.

После войны прошла встреча, связанная с воссозданием клуба. Её инициатором выступил Роберт Экрил Брир, который позже стал секретарём клуба. «Харрогит» присоединился к West Riding League.

Ранние годы 
АФК Харрогит наконец провел свою первую официальную встречу 30 августа 1919 года на стадионе «Старбек Лейн Граунд» против команды «Хорсфорт». Команда выиграла со счетом 1:0. Ещё клуб в этом сезоне участвовал в Кубке Англии, а также выиграл свой первый трофей (Кубок Уитворт).

В сезоне 1920/21 клуб стал одним из основателей Лиги Йоркшира, но команда продолжала также выступать в West Riding League. Клуб переехал на новый стадион Уэтерби Роуд. В перерывах между играми команда проводила товарищеские матчи с сильными соперниками, например, были встречи с «Ливерпулем» на стадионе Энфилд и с «Шеффилд Юнайтед» перед 15 000 зрителей.

Команда вновь поменяла лигу в своём третьем сезоне. Клуб вышел из West Riding League и перешел в Лигу Мидланда. В этой лиге выступали резервные команды таких клубов, как «Ноттингем Форест», «Шеффилд Уэнсдей» и «Барнсли». «Харрогит» остался в Лиге Йоркшира, выставляя на игры резервный состав. Однако в следующем сезоне клуб покинул Лигу Мидланда и сосредоточил своё внимание на выступлении в Лиге Йоркшира.

В сезоне 1926/27 «Харрогит» стал чемпионом Лиги Йоркшира и перешел в Северную Лигу. Команда распалась в 1932 году.

Возрождение и восхождение 
Городской клуб возродился в 1935 году как Харрогит Хотспурс. После Второй мировой войны клуб был переименован в Харрогит Таун и играл в Лиге Западного Йоркшира. Команда снова перешла в Лигу Йоркшира в 1957 году и провела там 60-е — 70-е годы двадцатого века. В 1982 году клуб стал одним из основателей новой Восточной Лиги Северных Графств. Он искал способы подняться в системе футбольных лиг Англии и улучшал стадион, на котором было установлено искусственное освещение. По этому случаю был проведен товарищеский матч с командой «Лидс Юнайтед».

После пяти сезонов в Восточной Лиге Северных Графств клуб стал одним из основателей Первого дивизиона Северной Премьер Лиги в сезоне 1987/88. В 1990 году клуб начал постройку новой главной трибуны и в том же году выиграл Кубок Первого дивизиона Северной Премьер Лиги. Команда провела 15 сезонов в этой лиге, дважды чуть не вылетев из неё. Наконец, в сезоне 2001/02 «Харрогит» сумел финишировать на первом месте и получил повышение в Премьер дивизион Северной Премьер Лиги. Свой первый сезон на новом уровне команда закончила на шестом месте в таблице чемпионата, а также впервые прошла в первый раунд Кубка Англии, проиграв там клубу из Конференции «Фарнборо Таун» со счетом 5:1.

Северная Конференция 
После финиша на пятом месте в сезоне 2003/04 клуб стал одним из основателей новой Северной конференции. Во время выступления в Кубке Англии 2005/06 «Харрогит» впервые встретился в официальном матче с представителем футбольной лиги, этим клубом был «Торки Юнайтед». После ничьей 1:1 на выезде «Харрогит» в переигровке уступил 6:5 в серии пенальти. В конце сезона команда финишировала на пятом месте и получила право играть матчи плей-офф за повышение в Национальную Конференцию, но проиграла в полуфинале будущим победителям — команде «Стаффорд Рейнджерс».

В конце сезона 2009/10 клуб финишировал внизу турнирной таблицы и должен был покинуть дивизион. Но после исключения из лиги из-за финансовых проблем команды «Нортвич Виктория» «Харрогит» остался в лиге.

Перед началом сезона 2011/12 Билл Фозерби передал управление клубом Ирвингу Уэверу, отцу главного тренера Саймона Уэвера. Этот сезон команда заканчивала в зоне вылета, но сумела спастись, обыграв в последнем туре «Корби Таун» со счетом 5:0.

На следующий год команда совершила свое самое удачное выступление в Кубке Англии. 3 ноября 2012 года был пройден клуб Второй лиги «Торки Юнайтед», и «Харрогит Таун» впервые в своей истории вышел во Второй раунд кубка. Во втором раунде команда уступила в переигровке в серии пенальти клубу «Гастингс Юнайтед».

История выступления в лигах

Сезоны 
Представлена информация о выступлениях клуба в пяти последних (на август 2016 года) сезонах

Достижения 
 Северная Премьер-лига
 Первый дивизион Победители 2001/02
 Кубок Первого дивизиона Победители 1989/90
 Лига Йоркшира
 Победитель 1926/27
 Второй дивизион Победители 1981/82
 Кубок вызова West Riding County
 Победитель 1925/26, 1926/27, 1962/63, 1972/73, 1985/86, 2001/02, 2002/03, 2007/08
 Кубок Уитворт
 Победитель 1919/20

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Норт-Йоркшира
Клубы Национальной лиги Англии